Ivan Greaves (1860-1941), historien russe ;  
 Jacob Greaves (2000-), footballeur anglais ;
 Jane Greaves, astronome britannique ;  
 Jimmy Greaves (1940-2021), footballeur anglais ;
 John Greaves (1602-1652), astronome anglais ;
 John Greaves (1950-), bassiste anglais ;
 Philip Greaves (1931-), homme d'État barbadien ;
 Thomas Greaves (fl. 1604), compositeur et luthiste anglais.
 Tony Greaves (1942-2021) , homme politique britannique.

Voir aussi 
 Greaves Motorsport, écurie automobile britannique.